Trubel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Trubel (1917–2004), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Otto Trubel (1885–1966), österreichischer Maler und Radierer